Джонні Ганьйон (,  8 червня 1905, Шикутімі —  21 березня 1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1922 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс»,  «Бостон Брюїнс» та  «Нью-Йорк Амеріканс».

Загалом провів 486 матчів у НХЛ, включаючи 32 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1931.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎